Тамер Туна (; род. 1 июля 1976, Ханак, Турция) — турецкий футболист, полузащитник. Ныне тренер.

Клубная карьера 
Тамер Туна является воспитанником молодёжной академии «Галатасарая». В сезоне 1994/95 он был переведён в главную команду и сразу отдан в аренду в клуб низшей лиги «Петрол Офиси СК». После этого сезона он перешёл в «Денизлиспор». Через два года Туна отправился в «Дарданелспор», за этим последовали выступления за «Трабзонспор» и «Бешикташ». С «Бешикташем» он стал чемпионом Турции в сезоне 2002/03.

После этого успеха Тамер Туна играл за «Бурсаспор», «Самсунспор», «Шекерспор», «Газиантепспор» и «Истанбулспор», а в 2005 году провёл 20 матчей за российский «Терек» из Грозного. С января 2009 года по октябрь 2010 года Туна снова выступал за «Дарданелспор», а затем завершил свою игровую карьеру.

Международная карьера 
Тамер Туна выступал за молодёжную сборную Турции, а 15 ноября 2000 года провёл свой единственный матч за основную сборную Турции против Франции.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Туна остался в «Дарданелспоре» как тренер юношеской команды, а летом 2011 года был назначен главным тренером команды. При нём клуб выиграл Лигу 3 и вышел в Лигу 2. В октябре 2013 года Туна покинул поста тренера команды.

В ноябре 2013 года он был назначен помощником главного тренера клуба «Газиантепспор», помогая своему бывшему товарищу по команде Сергену Ялчину.

С 2015 года Туна тренировал молодёжь «Бешикташа».

Достижения

В качестве игрока 
  Бешикташ Чемпион Турции 2002/03

В качестве тренера 
  Дарданелспор Победитель турецкой Лиги 3 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте mackolik.com
 

Родившиеся в иле Ардахан
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Денизлиспор»
Игроки ФК «Дарданелспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Шекерспор»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Дарданелспор»
Тренеры ФК «Гёзтепе»
Тренеры ФК «Сивасспор»
Тренеры ФК «Антальяспор»
Тренеры ФК «Бурсаспор»